

Персоналії 
 Шурма Ігор Михайлович — український політик, заступник голови Харківської облдержадміністрації.
 Шурма Ростислав Ігорович - заступник Керівника Офісу Президента України.

Інше 

 Шурма — колишнє село, Увинський район, Удмуртія, Росія